Юй Шумэй (, родилась 20 октября 1977, в Ляонине, Китай) — китайская биатлонистка.
 Серебряный призёр Чемпионата мира по биатлону.
 3-кратная чемпионка Азиатских игр по биатлону.

Общая информация 
Юй замужем за солдатом армии Китая, однако супруги не живут вместе из-за того, что их подразделения расквартированы в разных регионах.

В 1996 году у Шумэй из-за обморожения был ампутирован палец на правой ноге.

Китаянка известна как хороший стрелок, но относительно слабый лыжник.

Спортивная карьера 
Уроженка Даляня начала свою биатлонную карьеру в 1994 году.

Соревнования IBU 

Пару лет спустя — в марте 1996 года — Шумэй дебютировала в кубке мира на этапе в словенской Поклюке, причём спринтерская гонка закончилась на третьей позиции. На следующем этапе Юй вновь отлично проводит спринт и финиширует второй (позади словачки Соны Михоковой). Несмотря на участие лишь в четырёх гонках кубка, Шумэй заканчивает сезон 32-й.

В следующем сезоне китаянка сходу доказывает, что не только спринтерские гонки являются её биатлонной специализацией — Шумэй финиширует второй в индивидуальной гонке на этапе в шведском Эстерсунде. Сам сезон, в итоге, проведён весьма стабильно (лишь трижды за сезон китаянка финишировала вне очков, но лишь шесть попаданий в Top10). В том же сезоне Шумэй впервые выступает на чемпионате мира. На окончание кубка мира приходится, как потом выяснилось, лучшая эстафететная гонка сборной Китая, в которой принимает участие уроженка Даляня (представительницы Поднебесной финишируют третьими).

В следующем сезоне Юй удаётся лучше подготовиться к главному старту сезона — Олимпиаде. Турнир не приносит медалей, но Шумэй удаётся дважды финишировать в Top10 в личных гонках и помочь сборной занять седьмое место в эстафете.

Самый крупный успех на чемпионатах мира датируется хольменколленским турниром 2000 года. Китаянка повторяет своё лучшей выступление в индивидуальных гонках и завоёвывает серебряную медаль.

Кубковый сезон-2000/01 становится лучшим в карьере Шумэй — серия плотных хороших результатов приводят к 16-му месту в общем зачёте. На последнем этапе сезона — в норвежском Хольменколлене — Юй одерживает свою первую и последнюю победу в кубке мира, опередив всех соперниц в гонке с общего старта (причём на финише удалось отбить атаки Магдалены Форсберг).

Следующий сезон был проведён слабее — слабее был проведён не только кубок мира, но и завершавшая год Олимпиада (где лучшим результатом стала 20-я позиция в спринте). После Олимпиады Юй прервала карьеру в соревнованиях IBU.

В сезоне-2009/10 Шумэй без особого успеха провела несколько гонок в кубке IBU.

Прочие соревнования 

Юй более чем успешно представляла Китай в биатлонном соревновании зимних Азиатских игр. На трёх турнирах китаянка попадала в медали, выиграв три золотые медали.

Сводная статистика

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU 

Персоналии по алфавиту
Биатлонисты по алфавиту
Родившиеся 20 октября
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся в Даляне
Биатлонисты Китая
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года